Un jour comme un autre, film indien de Mrinal Sen sorti en 1979
 Un jour comme un autre, film espagnol de Fernando León de Aranoa sorti en 2015